Едвард V (4. новембар 1470 – Лондон тауер, 1483?), био је енглески краљ.

Био је четврто од десеторо деце Едварда IV и Елизабет Вудвил. Рођен је у доба кратке рестаурације династије Ланкастер на челу са Хенријем VI године 1470. Повратком Едварда IV из изгнанства на власт године 1471. постао је службени наследник енглеске круне и добио назив Принц од Велса.

Дана 9. априла 1483, смрћу свог оца Едварда IV наследио је круну са непуних тринаест година. Како још тада није био пунолетан, његовом стрицу Ричарду је поверена улога заштитника младог краља. Но, Ричард није своју улогу извршавао лојално младом краљу него је пред Парламентом покренуо поступак којим је желео доказати да његов нећак нема легитимитет да наследи енглеску круну.

Дана 25. јуна 1483. године Парламент је прогласио младог Едварда и његовог млађег брата Ричарда, грофа од Шрузберија (остала деца била су женског пола), нелегитимним наследницима круне, јер је њихов стриц Ричард доказао да је његов покојни брат Едвард IV, пре него што се оженио са Елизабетом Вудвил већ био ожењен са Леди Елеонор Батлер, па је стога брак са Елизабет био неваљан и деца рођена у том браку незаконита. Како су друга Ричардова браћа умрла пре покојног Едварда IV Ричард је, следом споменутих догађаја, био једини законити наследник круне.

Млади краљ Едвард и његов брат Ричард заточени су, тобоже ради властите безбедности, у Лондон тауер и никада више нису виђени. О томе шта се после догађало може се само нагађати, а сматра се да су највероватније убијени. Ричарда су оптуживали за њихову смрт мада то никада није било доказано. Ричард се након њиховог заточења дао 6. јула 1483. крунисати за енглеског краља.

Године 1674. неки радници су, приликом преуређења Лондон тауера, ископали кутију са два мала костура. Ставили су их на хрпу отпада док се неко није досетио да би то могли бити остаци двојице младих принчева. Тадашњи енглески краљ Чарлс II заповедио је да се њихови остаци преселе у Вестминстерску опатију и тамо достојно сахране где и данас леже, иако никада није са сигурношћу утврђено да су то њихови посмртни остаци.

Породично стабло

Литература

Види још 
 Принчеви у кули

Рођени 1470.
Умрли 1483.
Краљеви Енглеске
Династија Јорк
Принчеви од Велса
Енглески принчеви
Војводе од Корнвола